Cuara peut désigner :

Cuara : l'une des huit paroisses civiles de la municipalité de Jiménez dans l'État de Lara ;
 Cuara : capitale de la paroisse civile de Cuara, dans la municipalité de Jiménez dans l'État de Lara.

Homonymie de toponyme